O Editor de imagens Bitmap é o software padrão de edição de imagens dos sistemas operacionais Microsoft Windows, Macintosh, Unix, Linux, entre outros.

As imagens em formato bitmap (imagens por rastreio ou de pintura) são constituídas de pontos individuais chamados de pixels, que são dispostos e coloridos de maneiras diferentes para formar um padrão.

Ao aumentar o zoom, é possível ver os quadrados individuais que formam a imagem total. O aumento do tamanho de um bitmap tem o efeito de um aumento de pixels individuais, o que faz com que as linhas e formas pareçam serrilhadas. A redução do tamanho de um bitmap também distorce a imagem original, pois os pixels são removidos para reduzir o tamanho geral da figura.

No entanto, a cor e a forma de uma imagem em formato bitmap parecem contínuas quando visualizadas de uma distância maior.

Além disso, visto que uma imagem em formato bitmap é criada como um conjunto de pixels organizados, suas partes não podem ser manipuladas (por exemplo, movidas) individualmente.

As imagens bitmat podem ser encontradas constantemente em emoticons sem animações para uso de msn, chats entre outros.

Por sua qualidade ser inferior sempre é utilizada em menor tamanho para fácil visualização já que quando a imagem é ampliada dando um zoom ela fica difícil de ser visualizada.